Хорна Вес може бити:

 Хорна Вес (Жјар на Хрону), насељено мјесто у округу Жјар на Хрону, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Хорна Вес (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република